3 miejscowości w Polsce:
 Gawronki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Gawronki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Gawronki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna